L'Open de Malaisie masculin 2000 (ou Malaysian Open 2000) est l'édition masculine de l'Open de Malaisie, qui est un tournoi 2 star doté de . Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 5 au . 

Le tournoi est constitué de 16 participants dont 8 têtes de série et une wild-card Kenneth Low.

En finale, le Malaisien Ong Beng Hee devient le premier joueur malaisien à remporter le titre en s'imposant face à  John Williams après  de jeu.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Malaisie
 Open de Malaisie féminin de squash 2000

Masculin 2000
Squash en 2000
Sport en Malaisie en 2000
Sport en juillet 2000